Příjmení Scarlatti nosí více významných osobností:

 Alessandro Scarlatti (1660–1725) – italský barokní skladatel
 Domenico Scarlatti (1685–1757) – italský varhaník, cembalista, sbormistr, kapelník a hudební skladatel
 Giuseppe Scarlatti (1718–1777) – italský operní skladatel
 Pietro Filippo Scarlatti (1679–1750) – italský skladatel, sbormistr a varhaník